Plusieurs saints et bienheureux catholiques sont appelés apôtre de la Charité

Tommaso Maria Fusco, fondateur des filles de la charité du Précieux-Sang
Frédéric Ozanam, fondateur de la société de Saint-Vincent-de-Paul
Vincent de Paul, fondateur des filles de la charité
Martin de Porrès, frère dominicain
Philippe Smaldone, éducateur des sourds-muets
Mère Teresa, fondatrice des missionnaires de la Charité